Okręty US Navy o nazwie USS "Kilauea":
 Pierwszy  
 Drugi 

Kilauea